Noyers (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Noyers (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Noyers (Loiret) – francuska gmina w regionie Centre
 Noyers (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny

Zobacz też:
 Noyers-Auzécourt, Noyers-Bocage, Noyers-Pont-Maugis, Noyers-Saint-Martin, Noyers-sur-Cher, Noyers-sur-Jabron
 Noyer